Il doppio  del Baku Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Marija Korytceva e Tat'jana Puček hanno sconfitto in finale Monica Niculescu e Galina Voskoboeva per 6-3, 2-6, [10-8] diventando le prime vincitrici della Baku Cup.

Teste di serie

  Monica Niculescu /  Galina Voskoboeva (finale)
  Marija Korytceva /  Tat'jana Puček (campionesse)

  Anastasija Pavljučenkova /  Vera Zvonarëva (primo turno)
  Elena Bovina /  Valerija Savinych (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Baku Cup 2011